De 'Nationale mesterskaber i landevejscykling 2009' starter i januar i Australien og New Zealand. Langt størstedelen køres dog ikke før juni og juli.

Trøjer 
Vinderen af hver nationalt mesterskab kører i mesterskabstrøjen i alle løb det næste år frem, i deres respektive disciplin, bortset fra i verdensmesterskaberne. Mesterskabstrøjerne har ofte landets farver eller flag som design.

Mestre 2009

Eksterne henvisninger 
 Oversigt hos ProcyclingStats

Cykelløb i 2009
2009